Известные носители фамилии 
 Коржова, Владислава Сергеевна (род. 1998) — российская волейболистка.
 Коржова, Марина Александровна (Аитова; род. 1982) — казахстанская легкоатлетка.
 Коржова, Наталья Артёмовна (род. 1958) — министр финансов Республики Казахстан.
 Коржова, Татьяна Петровна (род. 1987) — российская футболистка и игрок в мини-футбол. Географические объекты 
 Коржова — поселение на берегу Днестра у Дубоссарской ГЭС.
 Коржова — село в Криулянском районе Республики Молдова.
 Коржова — село в Тернопольской области Украины.
 Коржова — село в Черкасской области Украины.